Сапхансунг () один из пятидесяти кхетов (округов) Бангкока, столицы Таиланда.

Район расположен в восточной части Бангкока. Сапхансунг граничит с другими районами города (с севера по часовой стрелке): Кханнаяо, Минбури, Латкрабанг, Правеет, Суанлуанг, Бангкапи и Бынгкум.

Описание 

Сапхансунг дословно переводится, как Высокий мост, что является прямой отсылкой к его прошлому. Район пересекает несколько крупных кхлонгов (каналов), и во времена, когда водный транспорт был основным средством передвижения в Таиланде, здесь строились очень высокие мосты, относительно других районов. Данные мосты можно встретить до сих пор.

Район расположен в восточной части Бангкока, недалеко от аэропорта Суварнабхуми. Является спальным районом, в котором практически нет высотных строений и каких-либо значемых достопримечательностей.

С севера на юг, район разделен практически пополам хайвеем №9 (Thanon Kanchanaphisek). В северной части граница района пролегает по каналу Сэнсэп, южная граница проходит вдоль моторвея №7 (Motorway Route 7).

История 
Территория Сапхансунг входила в состав провинции Пхранакхон. В 1972 году, провинции Пхранакхон и Тхонбури были присоединены к Бангкоку. И Сапхансунг стал подрайоном в составе кхета Бангкапи, в столице Бангкока.

В 1989 году район Бангкапи был разделён на более мелкие районы, и Сапхансунг стал частью нового района Бынгкум. 

И наконец, 21 ноября 1997 года (объявлено было 14 октября 1997 года Министерством Внутренних Дел) Сапхансунг был выделен в отдельный район. .

Административное деление 
Район делится на три подрайона

Транспорт 

 Водный транспорт. Не смотря на то, что через район проходит судоходный канал Сэнсэп и здесь оборудовано много пирсов, городской речной трамвай не доходит до района. Тем не менее, с конечного пирса Wat Sri Bunruang, каждые 15 минут, отчаливают бесплатные лодки до торгового центра Paseo Town. Данный сервис был приостановлен с апреля 2020 года.

 Железнодорожный транспорт. Станция  скоростного поезда Airport Rail Link расположена у моторвей №7, со стороны района Правеет. Тем не менее, Airport Link является самым быстрым способом добраться до центра города для жителей района Сапхансунг.

В настоящее время, вдоль улицы Ramkhamhaeng строится оранжевая ветка городского метро. Линию планируется открыть в начале 2023 года.

Места 
 Ват Латбуакхао (วัดลาดบัวขาว)
 Торговый центр Paseo Town

См. также 
Список районов Бангкока

Ссылки 
 Сайт района Сапхансунг

Примечания 

Районы Бангкока